Samla Mammas Manna — шведская прогрессив-роковая группа, детище клавишника и аккордеониста Ларса Холльмера.

История 
Группа образовалась в городе Уппсала в 1969 году, а дебютный альбом был выпущен в 1971 году. Более всего она известна среди поклонников прог-рока и другой нестандартной музыки своим неповторимым юмором, запоминающимися жизнерадостными мелодиями и обязательной вокальной клоунадой. Обычно музыку группы относят к авант-прогу — во многом, чисто формально, так как Samla были одними из основателей движения Rock in Opposition (RIO). На самом деле их альбомы середины 1970-х годов ближе всего к такому явлению, как canterbury-styled music. Вкратце музыку группы можно описать как джаз-рок c сильным влиянием фолка, а с известной долей условности их можно назвать продолжателями дела великого Фрэнка Заппы.

Samla Mammas Manna в полном составе появляются на сольном альбоме гитариста и композитора Фреда Фрита Gravity (1980).

Группа была также участником шведского музыкально-политического движения Progg, хотя в стихах их песен нет ничего, имеющего даже отдаленное отношение к политике. Единственной аллюзией на политэкономические вопросы стало название одного из лучших их дисков Klossa Knapitatet — искаженное krossa kapitalet, что дословно означает «разбить капитализм» (популярный в то время в Швеции лозунг).

На протяжении многих лет существования группы её состав регулярно претерпевал множественные изменения; менялось и само название коллектива (выпускались альбомы под марками Zamla Mammaz Manna и Von Zamla), каждая такая смена сопровождалась и собственно музыкальными изменениями. В 1999 году возрожденные под оригинальным названием Samla Mammas Manna выпустили альбом под названием Kaka.

Воссоединившись, группа гастролировала во многих странах мира. В начале 21 века к группе присоединился знаменитый безумный японский барабанщик Yoshida Tatsuya из группы Ruins. В таком составе группа давала концерты и в Москве — в 2002 году в клубе «Китайский Лётчик Джао Да» и в 2005 году на фестивале InProg в клубе «Апельсин».

Дискография

Samla Mammas Manna 
 Samla Mammas Manna (1971, LP SRS 4604, CD SRSCD 3063 Silence records, 2001)
 Måltid (1973, LP SRS 4621, CD SRSCD 3614 Silence records, 1991)
 Klossa Knapitatet (1974, LP SRS 4627, CD SRSCD 3617 Silence records, 1995)
 Kaka (1999, CD AMCD 884 Amigo records)
 Dear Mamma (2002, CD Krax 14/Tuti 0084)

Gregory Allan Fitzpatrick, Samla Mammas Manna 
 Snorungarnas Symfoni (1976, LP MNW 70P, CD MNWCD 70 MNW records, 1992)

Samla Mammas Manna без Lars Hollmer 
 Ur Sync (1988, Slask SLA 006, 1 сторона аудиокассеты)

Zamla Mammaz Manna 
 Schlagerns Mystik/För äldre nybegynnare (The mystery of popular music/For older beginners) (1977, Double Lp SRS 4640, CDSRSCD 3610 Silence records, 1993)
 Familjesprickor (Familycracks) (1980, LP SRS 4662, CD SRSCD 3612 Silence records, 1993)

von Zamla 
 Zamlarannama (1981, LP URS 10 Urspår records, CD RESCD 511 Resource records, 1994)
 No Make Up! (1983, LP Krax/Urspår/Ja Ro, CD Resource records, 2003)
 … 1983 (live) (1999, CD Rune 121 Cuneiform)

Близкие группы 
 Lars Hollmer
 Ramlösa Kvällar
 Fem Söker En Skatt
 Mobben
 Anita Livstrand
 Myrbein

Другие участники движения RIO 
 Henry Cow
 Stormy Six
 Univers Zéro
 Etron Fou Leloublan

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Lars Hollmer
 Официальный сайт Coste Apetrea
 Официальный сайт Hasse Bruniusson
 Официальный сайт Tage Åséns

Музыкальные коллективы Швеции
Группы прогрессивного рока
Группы авант-прога